Buxeuil (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Buxeuil (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Buxeuil (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes